De naam Emily is gebruikt voor zes tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan en voor vijf tropische cyclonen in het oosten van de Grote Oceaan.

Atlantische Oceaan:
 Orkaan Emily (1981)
 Orkaan Emily (1987)
 Orkaan Emily (1993)
 Tropische storm Emily (1999)
 Orkaan Emily (2005)
 Tropische storm Emily (2011)

Oostelijke Grote Oceaan:
 Orkaan Emily (1963)
 Orkaan Emily (1965)
 Tropische storm Emily (1969)
 Orkaan Emily (1973)
 Tropische storm Emily (1977)